Шарль I де Крой (; 1455 — 11 сентября 1527, Бомон), первый князь де Шиме и Священной Римской империи, барон де Кьеврен — военачальник и государственный деятель Габсбургских Нидерландов.

Биография 
Сын Филиппа де Кроя, графа де Шиме, и Вальбурги фон Мёрс.

Сеньор де Ваврен, Лиллер, Сен-Венан, Маланнуа, Экоссинн, Мерпен, Пруви, Бербьер.

При жизни отца носил титул барона де Кьеврен.

Воспитывался при дворе герцогов Баварских, родственников своей матери.

Был пожалован в рыцари Максимилианом Габсбургом перед началом битвы при Гинегате 7 августа 1479. Едва не погиб в этом сражении, будучи выбит из седла, и спасся только благодаря Максимилиану, отважно бросившемуся ему на помощь.

В 1486 году был назначен вместе с графом Нассау и сеньором Равентейном генералом имперской армии из 20 тыс. человек, противостоявшей силам маршала Франции Филиппа де Кревкёра. Деблокировал Теруан и овладел Лансом и окрестными замками.

Максимилиан, коронованный в Ахене Римским королём, 9 апреля 1486 в награду за услуги возвел землю Шиме в достоинство имперского княжества.

В 1491 году на капитуле в Мехелене был принят в рыцари ордена Золотого руна, получив цепь, которую ранее носил его отец.

В 1496 году Филипп I Красивый поручил ему вести переговоры о примирении с Робертом де Ламарком, а 4 января 1498 назначил придворным своей жены Хуаны Кастильской и Арагонской, на место сеньора де Бевра.

Принц, высоко ценивший Шарля, в 1500 году выбрал его у качестве восприемника при крещении своего первенца, Карла Габсбурга, получившего имя крестного отца.

Позднее князь был назначен воспитателем юного эрцгерцога, но, поскольку правительница Маргарита Австрийская почти полностью сосредоточила в своих руках заботу о племяннике, Шарль де Крой не оказывал на него никакого влияния, тяготился своей должностью, и в 1509 году с легкостью уступил её Гийому де Крою.

Был одним из свидетелей при подписании брачного контракта между Маргаритой Австрийской и Филибертом Савойским.

В 1515 году сопровождал в Вену принцессу Марию Австрийскую, предназначенную в жены королю Чехии и Венгрии Людовику II.

27 апреля 1518 участвовал в подписании Сен-Тронского договора между императором и братьями Эраром де Ламарком, епископом Льежским, и Робертом II де Ламарком, герцогом Буйонским.

Затем отправился к испанскому двору, и в том же году сопровождал в Нидерланды эрцгерцога Фердинанда.

Получил от дяди Филиппа де Ваврена земли Ваврен, Лиллер и Сен-Венан. В 1521 году передал зятю Филиппу II де Крою должность заместителя капитан-генерала области Эно и города Валансьена.

Семья 
Жена (9.12.1495): Луиза д'Альбре (ум. 21.09.1531), виконтесса Лиможская, дочь Алена Великого, сеньора д'Альбре и Франсуазы де Блуа-Шатийон. Кроме Лиможа принесла в приданое сеньории Авен и Ландреси

Дети:
 Шарль де Крой (15.03.1496—1496)
 Франсуаза де Крой (7.11.1498—), монахиня
 Филипп де Крой (21.04.1500—1503)
 Анна де Крой (22.02.1502—6.08.1539), княгиня де Шиме, дама д'Авен, Ландреси, Сен-Венан и Лиллер. Муж (30.08.1520): Филипп II де Крой, герцог д'Арсхот (1496—1549)
 Анжильбер де Крой (14.06.—4.10.1503)
 Изабо де Крой (18.07.1504—), не была замужем
 Жан де Крой (9.02.—03.1505)
 Маргарита де Крой (6.12.1508—11.07.1540), дама де Ваврен, Экоссинн, Варпон и Бребьер. Муж (30.08.1528): граф Шарль II де Лален (ок. 1506—1558)

Примечания

Литература 
 , pp. 653–654 
  
 , pp. 61–62 
 Francquen Ch. J. de. Croy, p. 21 // Recueil historique, généalogique, chronologique et nobiliaire des maisons et familles illustres et nobles du royaume, précédé de La généalogie historique de la maison royale des Pays-Bas, Nassau-Orange. T. I. — Bruxelles: Demanet, 1826
 , coll. 564—566
 , pp. 577–578

Ссылки 
 Armorial des Chevaliers de la Toison d'Or  — heraldique-europeenne.org
 CHEVALIERS DE LA TOISON D'OR — MAISON DE HABSBOURG (HOUSE OF HABSBURG)

Дом де Крой
Военачальники Нидерландов
Государственные деятели Нидерландов
Дипломаты Нидерландов